Strada statale 52 – strada statale polacca
 Strada statale 52 Carnica – strada statale italiana